Bethlen Katalin erdélyi fejedelemasszony (?–1725) II. Apafi Mihály felesége
 (Árva) Bethlen Kata (1700–1759) író, mecénás
 Bethlen Katalin (?–1790)
 Zólyomi Dávidné Bethlen Katalin, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem testvére
 Bethlen Katinka erdélyi grófnő